Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Andrés Gómez 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Joakim Nyström /  Claudio Panatta (secondo turno)

 Gustavo Luza /  Gustavo Tiberti (quarti di finale)
 Jesús Colás-Abad /  David de Miguel Lapiedra (quarti di finale)
 Paolo Canè /  Simone Colombo (quarti di finale)
 Paul McNamee /  Mark Woodforde (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1986